Сузуки може да се отнася за:

 Suzuki (Сузуки) – японски производител (и марка) на автомобили и мотоциклети
 Агури Сузуки – японски състезател от Формула 1
 Масааки Сузуки – японски диригент